Carpi kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Carpi, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 
 Carpi, Verona, ort, Veneto, Provincia di Verona, 

Robotskapade Italienförgreningar